Die Communauté d’agglomération de Haguenau ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Haguenau.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Région de Haguenau,
 Communauté de communes de Bischwiller et Environs,
 Communauté de communes de la Région de Brumath und
 Communauté de communes du Val de Moder.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Val de Moder und Ringeldorf (Communauté de communes du Pays de la Zorn) in die Commune nouvelle Val-de-Moder auf. Dadurch vergrößerten sich Einwohnerzahl und Gesamtfläche des Verbands.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Haguenau
Gemeindeverband im Département Bas-Rhin
Gegründet 2017